LV poate fi:

 Letonia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .lv, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Letonia
 Limba letonă, codul ISO 639-1

Legături externe 
  „lv” la acronymfinder.com